Carman ist der Name folgender Orte:

 Carman (Illinois), Ort im US-Bundesstaat Illinois
 Carman (Manitoba), Ort in Kanada
 Carman (New York), Ort im US-Bundesstaat New York

Carman ist der Familienname folgender Personen:
 Gregory W. Carman (1937–2020), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Hayunga Carman (1875–1965), kanadischer Musikpädagoge
 Jack Carman  (≈1920–2005), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Jackson Carman (* 2000), US-amerikanischer Footballspieler
 Jenks Carman (1903–1968), US-amerikanischer Country-Musiker

Carman steht zudem für:
 Carman (Sänger) (1956–2021), US-amerikanischer Pop-Sänger
 Carman (Sagengestalt), Gestalt aus der irischen Mythologie

Siehe auch:
 Čarman